Фрорип () — фамилия.
Известные носители:
 Август фон Фрорип (1849—1917) — немецкий анатом, сын Роберта Фрорипа, внук Людвига Фридриха фон Фрорипа.
 Берта Фрорип (1833—1920) — немецкая художница, дочь Роберта Фрорипа.
 Людвиг Фридрих фон Фрорип (1777—1847) — немецкий медик и естествоиспытатель, отец Роберта Фрорипа, дед Августа фон Фрорипа.
 Роберт Фрорип (1804—1861) — немецкий анатом, отец Августа фон Фрорипа, сын Людвига Фридриха фон Фрорипа.
 Юрген Фрорип (1928—1993) — актёр немецкого кино.